ACAN steht für:
 Gen, das das Protein Aggrecan kodiert
 Advisory Committee on Antarctic Names

Acan steht für:
 Acan, mexikanischer Gott des Weines, assoziiert mit Balché, einem fermentierten Getränk aus Honig und der Rinde von Lonchocarpus violaceus, einem Schmetterlingsblütler

Siehe auch:
 Akan (Begriffsklärung)

Abkürzung